Бодалёв — фамилия; имеет женскую форму Бодалёва.
 Бодалёв, Алексей Александрович (1923—2014) — советский и российский психолог, специалист по проблемам общения и нравственного развития.
 Бодалёв, Иван Иванович (1831—1906) — русский купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин Сарапула.